Achintee (Ross-shire), een plaats in Ross and Cromarty in de Schotse Hooglanden.
Achintee (Fort William), een plaats in de buurt van Fort William in de Schotse Hooglanden.